Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне прошли 30 ноября 1956 года на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд».

Победителем соревнований стала представительница СССР Тамара Тышкевич, серебряным призёром — Галина Зыбина, бронзовым призёром — немка Марианна Вернер. В соревнованиях приняли участие 18 спортсменок из 9 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1956 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

В ходе соревнований Тамарой Тышкевич был установлен новый олимпийский рекорд — 16,59 м.

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Толкание ядра на Олимпийских играх